Swiss Super League 2012/2013  (oficjalnie znana jako Raiffeisen Super League ze względów sponsorskich) była 116. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwajcarii. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 13 lipca 2012 do 1 czerwca 2013 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Zreorganizowano rozgrywki Swiss Challenge League zmniejszając liczbę uczestników ligi do 10 zespołów, zrezygnowano z baraży między drużynami ze Swiss Super League i Swiss Challenge League 
. 
FC Basel zdobył czwarty tytuł z rzędu, a 16. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
21 bramek
  (St. Gallen)
14 bramek
 Marco Streller (Basel)
13 bramek
 Josip Drmić (Zürich)
  (Thun)
12 bramek
  (Grasshopper / Thun)
10 bramek
 Amine Chermiti (Zürich)
9 bramek
 Mario Gavranović (Zürich)
  (Young Boys)
8 bramek
 Izet Hajrović (Grasshopper)
  (Sion)
 Chris Malonga (Lausanne-Sport)
Źródło: transfermarkt

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Swiss Super League 2012/2013 - rsssf
 Swiss Super League 2012/2013 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Schweizerischer Fussballverband - SFV
 Archiv Statistiken

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwajcarii
2012 w Szwajcarii
2013 w Szwajcarii